Margarita Gasparjan ed Ekaterina Makarova erano le detentrici del titolo, ma Gasparjan non ha preso parte a questa edizione del torneo, mentre Makarova si è ritirata al termine della passata stagione.

In finale Shūko Aoyama ed Ena Shibahara hanno battuto Kaitlyn Christian e Alexa Guarachi con il punteggio di 4-6, 6-0, [10-3].

Teste di serie 

  Shūko Aoyama /  Ena Shibahara (campionesse)
  Ljudmyla Kičenok /  Nadežda Kičenok (primo turno)

 Kaitlyn Christian /  Alexa Guarachi (finale)
 Hayley Carter /  Sharon Fichman (semifinale)

Wildcard 
  Daria Mishina /  Ekaterina Shalimova (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

St. Petersburg Ladies Trophy 2020